Angelos Vlachos – poeta e scrittore greco
 Giōrgos Vlachos – ex calciatore greco
 Hierotheos Vlachos – vescovo ortodosso, metropolita di Nafpaktos e teologo greco
 Valentinos Vlachos – calciatore greco